Ниже приводится список всех составов национальных сборных, участвовавших в чемпионате мира по футболу среди молодёжных команд 1987 в Чили. Состав каждой сборной включал 18 игроков, двое из которых были вратарями.

Позиции игроков приведены в соответствии с официальным сайтом ФИФА. Возраст футболистов и клуб указаны по состоянию на день начала чемпионата (10 октября 1987 года).

Группа A

Австралия

Того

Чили

Югославия

Группа B

Бразилия

Италия

Канада

Нигерия

Группа C

Бахрейн

ГДР

Колумбия

Шотландия

Группа D

Болгария

Саудовская Аравия

США

ФРГ

Ссылки 
 

1987